Messier 109, spiralna galaksija u zviježđu Veliki medvjed
 M-109 (autoput u Michiganu, SAD)
 M109 (samohodno topništvo), samohodna haubica kalibra 155 mm